The Haunted House kan syfta på:

 The Haunted House (film, 1921) – film från 1921 i regi av Buster Keaton
 The Haunted House (film, 1929) – film från 1929 i regi av Walt Disney